Out of the Shadows kan syfta på:

Out of the Shadows (album av Shadows) – ett album av The Shadows från 1962
Out of the Shadows (album av Billy Joe Royal) – ett album av Billy Joe Royal från 1990
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (datorspel) – ett datorspel från 2013, utvecklat av Red Fly Studio
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (film) –  en film regisserad av Dave Green, baserad på Teenage Mutant Ninja Turtles från 2016